Югра́:

География 
 Югра (Угра) — наименование в источниках XII—XVII столетий земель на Северном Урале и побережье Северного Ледовитого океана от пролива Югорский Шар до устья реки Таз.
 Югра — часть официального названия (и его краткая обиходная форма) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Югра — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Югра — волость Новгородской Земли, находившаяся к востоку от Северного Урала.

Прочее 
 «Югра» — региональная медиакомпания в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
 «Югра» — футбольный клуб из Нижневартовска.
 «Югра» — хоккейный клуб из Ханты-Мансийска.
 «Югра» — российский коммерческий банк.
 «Югра» — следж-хоккейный клуб из Ханты-Мансийска.
 «Югра» — журнал, выходил в середине 90-х годов, предположительно в г. Тюмень или Сургут.
 «Югра-Самотлор» — мужской волейбольный клуб из Нижневартовска.

См. также 
 Югорский Шар
 Югорский полуостров
 Югорский проезд
 Югорский государственный университет
 
 Юрга (значения)